Spelare kan syfta på:

 Spelare – en deltagare i ett spel

Sammansättningar
 Bandyspelare – en person som spelar bandy
 Bandyspelare – en person som spelar bandy
 Basketspelare – en person som spelar basketboll
 Bordtennisspelare – en person som spelar bordtennis
 Cd-spelare – en elektronisk apparat för uppspelning av cd-skivor
 Fotbollsspelare – en person som spelar fotboll
 Handbollsspelare – en person som spelar handboll
 Ishockeyspelare – en person som spelar ishockey
 Rugbyspelare – en person som spelar rugby
 Skivspelare (musik) – en maskin som används till att spela upp grammofonskivor
 Tennisspelare – en person som spelar tennis